Paul Lazarsfeld (1901-1976),  sociologue américain d'origine autrichienne. 
 Robert Lazarsfeld (1953-), mathématicien américain qui travaille en géométrie algébrique. 
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif